Papineau bezeichnet:

 Justin Papineau (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 David Papineau (* 1947), englischsprachiger Professor und Philosoph
 Jean Papineau-Couture (1916–2000), kanadischer Komponist
 Joseph Papineau (1752–1841), kanadischer Politiker
 Louis-Joseph Papineau (1786–1871), kanadischer Politiker

 Papineau (Illinois), ein Ort in den USA
 Papineau (regionale Grafschaftsgemeinde), Verwaltungseinheit in Québec, Kanada
 Papineau (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Wahlkreis Papineau, ein Unterhauswahlkreis in Montréal

Siehe auch:
 Mackenzie-Papineau-Bataillon